Jüdischer Friedhof Hüls steht für:

 Jüdischer Friedhof Hüls (Aachen)
 Jüdischer Friedhof Hüls (Krefeld)
 Alter Jüdischer Friedhof Hüls